Андре́й Вале́рьевич Брюха́нов (10 июня 1972, Пермь) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник футбольной школы «Урал» (Пермь). В начале карьеры играл за пермскую «Звезду». Затем выступал за «КАМАЗ» и «Балтику». В 1995 году перешёл в «Зенит». В стартовом матче чемпионата, выигранном петербургской командой со счётом 5:1, забил гол в ворота иркутской «Звезды». Помог «Зениту» вернуться в высшую лигу. В середине 1996 года покинул Санкт-Петербург. Много лет играл за клубы первого и второго дивизионов.

В высшей лиге провел 5 игр.

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Амкара»
 «Зенит» в 1995 году
 
 Профиль на сайте zenit-history.ru

Футболисты России
Игроки ФК «Звезда» Пермь
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «Балтика»
Игроки ФК «Балтика-2»
Игроки ФК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ФК «Зенит-2»
Игроки ФК «СОЮЗ-Газпром»
Игроки ФК «Энергия» Чайковский
Игроки ФК «Амкар»
Игроки ФК «Енисей»
Игроки ФК «Содовик»
Игроки ФК «Сибиряк»
Игроки ФК «Смена»
Игроки ФК «Динамо» Киров
Игроки ФК «Академия»